Elk City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Elk City (Kansas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kansas
 Elk City (Oklahoma), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Elk City (band), een Amerikaanse rockband uit New York